Wolfgang Bargmann ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Bargmann (Mediziner) (1906–1978), deutscher Anatom und Histologe
 Wolfgang Bargmann (Politiker) (1926–2020), deutscher Politiker (SPD)